Miejscowości w USA:
 Sykesville – miejscowość w stanie Maryland, w hrabstwie Carroll
 Sykesville – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Jefferson